Forest Hills kan syfta på:

Geografi

 Forest Hills, Kentucky, ort, Jefferson County, 
 Forest Hills, North Carolina, Jackson County, ort, 
 Forest Hills, North Carolina, Wake County, ort, 
 Forest Hills, Tennessee, ort, Davidson County, 
 Forest Hills, Michigan, ort, Kent County, 
 Forest Hills, Pennsylvania, ort, Allegheny County, 
 Forest Hills, Queens, stadsdel, Queens Borough,

Se även
 Forest Hill

Robotskapade USAförgreningar